Anjou puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos:

 El ducado de Anjou, antiguo condado, ducado y provincia centrada en la ciudad de Angers, en el valle inferior del Loira (Francia).
 Maine y Loira, departamento (que corresponde al antiguo «departamento de Anjou») en la región de Países del Loira (Francia).
 Anjou (Isère), comuna del departamento de Isère, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes (Francia).
 Anjou (Montreal), distrito de la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec (Canadá).

Además, puede hacer referencia a:

 La casa de Anjou, casa aristocrática de origen francés.
 La pera de Anjou, cultivar de cuello corto de pera europea posiblemente originario de Bélgica o Francia.